Tordas steht für:
 Tordas, eine Gemeinde im Kreis Martonvásár in Ungarn
 den ungarischen Namen der Gemeinde Turdaș in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Turdaș (Hunedoara)